Alfred Jarry (1873-1907) – drammaturgo, scrittore e poeta francese
 Nicolas Jarry (1620-1674) – compositore francese
 Nicolás Jarry (1995) – tennista cileno
 Rachel Jarry (1991) – cestista australiana